Premium peut faire référence à :
 Renault Premium, classe de camions ;
 Premium, film de 2006 de Pete Chatmon ;
 Premium Communication, agence d'organisation et d'animations de conférences ;
 Segment premium, segment marketing se plaçant entre le produit de consommation de masse et le produit de luxe.